Martenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Martenstein (* 1953), deutscher Journalist und Autor
 Willibald Martenstein (1903–1998), deutscher Lehrer und Politiker (FDP)